Кублер (), Кюблер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Кублер, Джордж (1912—1996) — американский историк искусства.
 Кюблер, Людвиг (1889—1947) — немецкий генерал.
 Виан-Кюблер, Урсула (1925 или 1928—2010) — французская и швейцарская актриса и балерина.
 Кюблер-Росс, Элизабет (1926—2004) — американский психолог.